|-
| 137801 - || 1999 YR || 16 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137802 - || 1999 YT || 16 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137803 - ||  || 16 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137804 - ||  || 16 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137805 - ||  || 28 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137806 - ||  || 30 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137807 - ||  || 30 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137808 - ||  || 27 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137809 - ||  || 27 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137810 - ||  || 27 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137811 - ||  || 31 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137812 - ||  || 31 decembrie 1999 || Farpoint || , 
|-
| 137813 - ||  || 31 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137814 - ||  || 31 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137815 - ||  || 16 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137816 - ||  || 27 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137817 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137818 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137819 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137820 - ||  || 4 ianuarie 2000 ||  || 
|-
| 137821 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137822 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137823 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137824 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137825 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137826 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137827 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137828 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137829 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137830 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137831 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137832 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137833 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137834 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137835 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137836 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137837 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137838 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137839 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137840 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137841 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137842 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137843 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137844 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137845 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137846 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137847 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137848 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137849 - ||  || 6 ianuarie 2000 ||  || 
|-
| 137850 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137851 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137852 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137853 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137854 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137855 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137856 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137857 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137858 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137859 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137860 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137861 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137862 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137863 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137864 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137865 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137866 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137867 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137868 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137869 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137870 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137871 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137872 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137873 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137874 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Oaxaca || 
|-
| 137875 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137876 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137877 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137878 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137879 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137880 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137881 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137882 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137883 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137884 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137885 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137886 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137887 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137888 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137889 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137890 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 137891 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137892 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137893 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137894 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137895 - ||  || 6 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137896 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137897 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137898 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137899 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 137900 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-